Barniewice – wieś w woj. pomorskim, w pow. kartuskim, w gminie Żukowo
 Barniewice – osiedle w Gdańsku, w dzielnicy Osowa